HTO est un sigle qui peut signifier :
 hypertonie oculaire, un type d'affection regroupant les glaucomes ;
 High temperature oxide (en français, oxyde thermique).

HTO est un symbole chimique qui désigne :
 eau tritiée, une molécule d'eau avec un atome d'oxygène (O), un atome d'hydrogène (H) ainsi que son isotope radioactif, le tritium (T).

hto est un code international qui désigne :
 witoto mɨnɨca, une langue parlée en Amazonie, en Colombie dans la région du Caquetá et, par quelques Witotos au Pérou, selon le code de langues ISO 639-3.

HTó est un symbole désignant :
 HB Tórshavn, un club de football engagée dans le championnat des îles Féroé de football.

Code